Die Liste der Stolpersteine auf Sardinien listet Stolpersteine auf der italienischen Insel Sardinien. Stolpersteine erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Stolpersteine wurden vom deutschen Künstler Gunter Demnig konzipiert und werden zumeist von ihm selbst verlegt. Im Regelfall liegen die Stolpersteine vor dem letzten selbstgewählten Wohnort des Opfers. 

Der erste Stolperstein auf Sardinien wurde am 26. Januar 2021 in Sassari verlegt.

Verlegte Stolpersteine

San Vero Milis 
In San Vero Milis in der Provinz Oristano im Westen der Insel wurde ein Stolperstein verlegt.

Sassari 
In Sassari, der Provinzhauptstadt Sardiniens, wurde ein Stolperstein verlegt.

Verlegedaten 
 26. Januar 2021: Sassari
 27. Januar 2022: San Vero Milis

Literatur 
 M. Garroni: Fascismo, scuola e società in Sardegna, l'istruzione classica, scientifica e magistrale, 2010, 184–185, siehe

Weblinks 

 Olocausto e minoranze, Videobiografie (ital.)
 Chronik der Stolpersteinverlegungen auf der Website des Projekts von Gunter Demnig

Einzelnachweise 

Kultur (Sardinien)
Sardinien